wysoczyzna – rozległe wzniesienie zbudowane z materiału morenowego

 Wysoczyzna – dawna kolonia, a obecnie niewyodrębniona część Boguszyna

Wzniesienia w Polsce:
 Wysoczyzna (102,0 m n.p.m.) – wzniesienie na wyspie Wolin, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Wysoczyzna (172,9 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Wysoczyzna (ok. 171 m n.p.m.) – wzniesienie pośród Wzgórz Trzebnickich, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wińsko

Zobacz też 
 Kraj Wysoczyna